Hagenmüller ist der Name von

 Friedrich Hagenmüller (* 1948), deutscher Mediziner (Internist)
 Karl Friedrich Hagenmüller (1917–2009), deutscher Ökonom
 Paul Hagenmuller (1921–2017), französischer Chemiker